Федери́ко Гарси́а Ло́рка ( ; 5 июня 1898 — 19 августа 1936) — испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и художник-график. Центральная фигура группы «Поколение 27 года», которая внедрила принципы европейских движений (таких как символизм, футуризм и сюрреализм) в испанскую литературу. Один из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX века. Убит в начале Гражданской войны в Испании, но его тело не найдено.

Биография 
Лорка родился 5 июня 1898 года в городке Фуэнте-Вакерос в испанской провинции Гранада. Его отец, Федерико Гарсия Родригес, был преуспевающим землевладельцем с фермой в плодородной долине (веге), окружающей Гранаду, и удобной виллой в центре города. Состояние Гарсии Родригеса росло благодаря буму в сахарной промышленности. Мать Гарсии Лорки, Висента Лорка Ромеро, была учительницей.

В школе впечатлительный мальчик учился не слишком успешно. В 1909 году семья переехала в Гранаду. В 1910-х годах Федерико активно участвовал в жизни местного художественного сообщества. В 1914 году Лорка начал изучать право, философию и литературу в университете Гранады. Гарсиа Лорка много путешествует по стране. В 1918 году у Лорки выходит первый поэтический сборник, Impresiones y paisajes («Впечатления и пейзажи»), принесший ему если не коммерческий успех, то хотя бы известность.

В 1919 году Гарсиа Лорка приезжает в Мадрид. В столичном университете он знакомится с Сальвадором Дали и Луисом Бунюэлем, а также с Грегорио Мартинесом Сьеррой, директором театра «Эслава». По просьбе Мартинесa Сьерры Лорка пишет свою первую пьесу El maleficio de la mariposa («Колдовство бабочки») и осуществляет её постановку (1919-1920). До 1928 года он учится в мадридском университете.

В последующие годы Гарсиа Лорка становится заметной фигурой среди художников-авангардистов. У него выходят новые поэтические сборники, включая Romancero gitano («Цыганское романсеро», 1928). В этих стихах поэт, по его собственным словам, «хотел слить цыганскую мифологию со всей сегодняшней обыденностью».

Через год Гарсиа Лорка уезжает в Нью-Йорк, в результате чего вскоре появляются новые произведения — книга стихов Poeta en Nueva York («Поэт в Нью-Йорке», 1931), пьесы El público («Публика», 1931, 1936) и Así que pasen cinco años («Когда пройдет пять лет», 1931).

Возвращение поэта в Испанию совпало с падением режима Примо де Риверы и установлением Второй испанской республики. В 1931 году Гарсиа Лорку назначают директором студенческого театра La Barraca («Балаган»). Работая в театре, Лорка создает свои самые известные пьесы: Bodas de sangre («Кровавые свадьбы»), Yerma («Йерма») и La casa de Bernarda Alba («Дом Бернарды Альбы»).

Летом 1936 года Гарсиа Лорка планировал съездить в Мексику, но принял решение вначале отправиться в родные края. За три дня до военного мятежа, ставшего началом гражданской войны, Гарсиа Лорка, чьи симпатии к испанским левым и избранной республиканской власти были общеизвестны (в феврале 1936 года он совместно с Рафаэлем Альберти подписал письмо 300 испанских интеллектуалов в поддержку Народного фронта), уезжает из Мадрида в Гранаду, хотя было очевидно, что там его ждет серьёзная опасность: на юге Испании были особенно сильны позиции правых. 16 августа 1936 года франкисты арестовывают Гарсиа Лорку в доме поэта Луиса Росалеса (чьи братья были фалангистами), и предположительно на следующий день поэта расстреляли по приказу губернатора Вальдеса Гусмана и тайно захоронили в 2 км от Фуэнте Гранде. После этого до середины 1950-х годов книги Гарсиа Лорки были запрещены в Испании, а до смерти генерала Франко подвергались цензуре. Вместе с тем поэт поддерживал дружественные отношения с лидерами фаланги-ХОНС Хосе Антонио Примо де Риверой и Онесимо Редондо Ортегой.

Лорка не скрывал своё влечение к мужчинам и был гомосексуалом, что стало известно в конце 1980-х годов благодаря исследованиям биографа . Его любовником в последние годы жизни был журналист и критик Хуан Рамирес де Лукас, которому поэт посвятил «Сонеты тёмной любви». Именно гомосексуальность, а не политические убеждения, по мнению лиц близко его знавших, и стало причиной убийства поэта. 

Существует версия о том, что поэт не был убит, а просто пропал без вести. В 2008 году внучка учителя, расстрелянного вместе с Лоркой, потребовала провести эксгумацию тел общей могилы, в которой якобы покоился и Лорка (по закону о восстановлении исторической памяти). Эксгумация этой и ещё 18 братских могил была проведена по приказу судьи Бальтасара Гарсона, действовавшего по собственной инициативе, что вызвало потерю им должности и уголовное обвинение в превышении полномочий. Никаких останков не обнаружили не только в могиле, но и во всём муниципальном округе, где, по официальной версии, развернулась трагедия. Более мифическая версия утверждает, что раненого поэта тайно переправили в Аргентину, но он уже не помнил своего имени и прошлого. В 2015 году испанская сеть радиовещания «Cadena SUR» 22 апреля опубликовала неизвестные ранее документы из архивов Главного полицейского управления Гранады, подтверждающие расстрел Федерико Гарсиа Лорки франкистами (а именно полицейский рапорт 1935 года, утверждавший о «неблагонадёжности» Лорки из-за его социалистических взглядов, принадлежности к масонам).

Произведения Гарсиа Лорки переведены на многие языки; на русский их переводили М. Цветаева (переводила Лорку в последние дни своей жизни), Н. Асеев, В. Парнах, А. Гелескул, Юнна Мориц, Н. Трауберг, Н. Малиновская, Б. Дубин, Н. Ванханен, К. М. Гусев и другие.

Существует мнение, что Лорка в концовке стихотворения «История и круговорот трёх друзей» (1930, сборник «Поэт в Нью-Йорке») предчувствовал Гражданскую войну, собственную гибель и неизвестность места своего захоронения.

Произведения

Проза 
 Impresiones y paisajes (Впечатления и пейзажи, 1918)

Стихотворные сборники 
 Libro de poemas (Книга стихов, 1921)
 Poema del cante jondo (Стихи о канте хондо, 1921, изд. 1931)
 Primeras canciones (Первые песни, 1921—1922, изд. 1936)
 Canciones (Песни, 1921—1924, изд. 1927)
 Oda a Salvador Dalí (Ода Сальвадору Дали, 1926)
 Romancero gitano (Цыганское романсеро, изд. 1928)
 Poeta en Nueva York (Поэт в Нью-Йорке, 1929—1930, изд. 1940)
 Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу, 1935)
 Seis poemas gallegos (Шесть стихотворений по-галисийски, изд. 1935)
 Diván del Tamarit (Диван Тамарита, 1936, изд. 1938)
 Sonetos del amor oscuro (Сонеты о тёмной любви, 1936, изд. 1984)

Пьесы 
 Mariana Pineda (Мариана Пинеда, 1927)
 La zapatera prodigiosa (Чудесная башмачница, 1930)
 Retablillo de Don Cristóbal (Балаганчик дона Кристобаля)
 El público (Публика, 1930)
 Así que pasen cinco años (Когда пройдет пять лет, 1930)
 Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín (Любовь дона Перлимплина, 1933)
 Bodas de sangre (Кровавая свадьба, 1933)
 Yerma (Йерма, 1934)
 Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores (Донья Росита, девица, или Язык цветов), 1935)
 La casa de Bernarda Alba (Дом Бернарды Альбы, 1936)

В русских переводах 
 Гарсиа Лорка Ф. Избранное. — М.: Гослитиздат, 1944.
 Гарсиа Лорка Ф. Избранная лирика. — М.: Гослитиздат, 1960.
Гарсиа Лорка Ф. Лирика. — М.: Художественная литература, 1965. — 183 с.
 Гарсиа Лорка Ф. Избранные произведения в 2-х тт.: Стихи, театр, проза. — М.: Художественная литература, 1975.
 Гарсиа Лорка Ф. Самая печальная радость… Художественная публицистика. — М.: Прогресс, 1987.
 Гарсиа Лорка Ф. Цыганское романсеро. — М.: Радуга, 2007.
 Гарсиа Лорка Ф. Плач по Игнасио Санчесу Мехиасу. Перевод А. Щетникова. — Новосибирск: АНТ, 2016.
 Гарсиа Лорка Ф. Поэма о канте хондо. Перевод А. Щетникова. — Новосибирск: АНТ, 2016.
 Гарсиа Лорка Ф. Христос. Религиозная трагедия. Перевод П.Алешина.
 Гарсиа Лорка Ф. Ода Святейшему Таинству Алтаря. Перевод П.Алешина.
 Гарсиа Лорка Ф. Путешествие на луну. Перевод П. Алешина // Искусство кино. — № 3\4 (2018).
 Неизвестный Лорка: «Впечатления и пейзажи» и другие произведения / Павел Алешин. Издательские решения, 2018.

Лорка в культуре 

 Стихи Лорки являются важным элементом романа Петра Лебеденко «Красный ветер», раскрывающего тему гражданской войны в Испании.
 В 1959 году Иосиф Бродский посвятил памяти Гарсиа Лорки стихотворение «Определение поэзии».
 2 мая 2003 года в Москве в Институте Сервантеса впервые были выставлены 40 оригиналов рисунков Лорки и его личные вещи. Все экспонаты принадлежат Фонду Гарсия Лорки, которым руководят члены семьи поэта. Выставка называлась «Мир Федерико Гарсиа Лорки».
 С 2003 года в Гранаде ежегодно вручается Международная поэтическая премия имени Федерико Гарсиа Лорки.
 В 2004 году вышла книга Макса Фрая «Мастер ветров и закатов», где была использована часть стихотворения «Маленькая бесконечная поэма».
 В 2005 году стихотворение Гарсиа Лорки «De profundis» было нанесено на стену одного из зданий в центре Лейдена (Нидерланды). Оно стало последним в серии из ста одного аналогичного памятника всемирно известным поэтам в рамках культурного проекта «Wall poems».
 Изображён на почтовой марке Албании 1989 года.
 Изображён на кубинских монетах 1993 года номиналом 1 и 10 песо.

Образ в кино: 

 1986 — биографический фильм «Гибель поэта» (СССР) режиссёра Владимира Захарова.
 1987 — биографический мини-сериал «Лорка, смерть поэта» (Испания) режиссёра Хуана Антонио Бардема.
 2003 — фильм «Божественный свет» по одноимённому роману лауреата Премии Надаля Фернандо Мариаса (изданному в переводе на русский язык под названием «Волшебный свет»). Получил награду Московского кинофестиваля. Он рассказывает о «второй жизни» Лорки, как если бы он не погиб, а, потеряв память, бродяжничал по дорогам Гранады.
 2008 — фильм «Отголоски прошлого» («Сальвадор Дали: Любовь. Искусство. Предательство») режиссёра Пола Моррисона (Paul Morrison), посвящённый отношениям Ф. Гарсиа Лорки и С. Дали.
 2015 — сериал «Министерство времени» (Испания). В 8-й серии 1-го сезона одним из главных действующих лиц серии является Федерико Гарсиа Лорка. Серия посвящена событиям, происходившим в Мадридском университете в 1924 году.

Отсылки в музыке 

 В 1970 году американский автор-исполнитель Тим Бакли, вдохновлённый произведениями поэта, выпустил альбом Lorca с одноимённой композицией.
 В песне Валерия Леонтьева 1986 года «Арена» (муз. Г.Татарченко, сл. Ю. Рыбчинского) звучат следующие строки: «Вспоминать мне и больно, и горько, как однажды у чёрной стены пал пронзительный Гарсиа Лорка на арене гражданской войны».
 Песня «Испания» (музыка А. Градского, стихи Н. Асеева) на альбоме Александра Градского «Размышления шута», записанном в 1971 году, посвящена гибели Гарсии Лорки.
 Участники российской хеви-метал группы Ария в 1986 году, чтобы облегчить официальную сдачу программы худсовету, приписали текст песни «Тореро» (на тему корриды), в действительности написанный Маргаритой Пушкиной, перу Гарсиа Лорки.
 В 1994 году вышел альбом Александра Яковлевича Розенбаума «Вялотекущая шизофрения», в котором одна из песен «Федерико Гарсия Лорке» посвящена поэту.
 Упоминается в песне группы ДДТ «Жизнь красивая» из альбома «Прозрачный» («Помнишь, как любил Лорка Гарсия»).
 Лорке приписывают текст песни испанских республиканцев «Ай, Кармела». Гипотеза несостоятельна, т.к. поэт погиб двумя годами раньше упоминающегося в тексте сражения на реке Эбро:El ejército del Ebro, rumba, la rumba, la rumba, la,  La otra noche el río cruzó , ay, Carmela, ay, Carmela.

Литература 
 Бенсуссан А. Гарсиа Лорка. — М.: Молодая гвардия, 2014. (ЖЗЛ)

Примечания

Ссылки 

 Федерико Гарсиа Лорка — жизнь и творчество 
 Полное собрание сочинений Федерико Гарсиа Лорки 
 
 
 Федерико Гарсиа Лорка и Сальвадор Дали 

Поэты Испании
Поэты Андалусии
Драматурги Испании
Испанские поэты
Выпускники Комплутенсе
Казнённые поэты
Расстрелянные в Испании
Нераскрытые убийства в Испании
Казнённые в 1936 году
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета